Nogometni klub "Cavtat" (NK "Cavtat"; "Cavtat") je bivši nogometni klub iz Cavtata, općina Konavle, Dubrovačko-neretvanska županija, Republika Hrvatska.  
Boje kluba su bile plava i bijela.

O klubu 
NK "Cavtat" je osnovan 1968. godine. U početku je "Cavtat" igrao u Općinskoj ligi Dubrovnik - skupina Konavle", da bi u prvoj polovici 1970.-ih se natjecao u "Dalmatinskoj zonskoj ligi - Jug", koja je tad bila liga trećeg stupnja prvenstva Jugoslavije. Do raspada Jugoslavije, "Cavtat" se pretežno natjecao "Međuopćinskoj ligi Dubrovnik-Metković-Korččula-Lastovo", odnosno "Dalmatinskoj ligi - Jug".  
Početkom Domovinskog rata, Cavtat i područje Konavala je bilo okupirano od strane JNA i srpskih snaga, te je oslobođeno u listopadu 1992. godine u operaciji "Konavle".  
"Cavtat" se potom ligaški natjecao do početka 2000.-ih, kada prestaje s radom, te je konačno 2016. godine izbrisan iz registra udruga.  
Klub je imao igrarilšte u predjelu Tiha (kao istoimena uvala), koje je i danas funkcionalno.

Uspjesi

nakon 1991.

do 1991. 
 Međuopćinska liga Dubrovnik-Korčula-Ploče 
 drugoplasirani: 1974./75. (A skupina) 

 Općinska liga Dubrovnik 
 prvak: 1986./87.

Pregled plasmana po sezonama

Poznati igrači

Povezani članci 
 Cavtat 
 MNK Cavtat

Vanjske poveznice 
 sportilus.com, NOGOMETNI KLUB CAVTAT
 limundo.com, NK CAVTAT (zastavica) 
 aukcije.hr, NK CAVTAT (Dubrovnik) - stara ex Yu nogometna zastavica * nogomet

Izvori 
 
 Bratislav Stojanović, Dragiša Kovačević: Jugoslovenski fudbalski klubovi, Beograd, 1977., UDK: 061.237(497.1):796.332, str. 83   
 Franjo Frntić, Dragutin Hripko i dr: Sto godina nogometa u Hrvatskoj : 1880-1980., Zagreb, 1983., UDK: 796.332(497.13)"1880/1980", str. 90  
 old.dubrovniknet.hr, Druženje i sport za sjećanje, objavljeno 12. kolovoza 2009., pristupljeno 25. siječnja 2021. 
 poslovna.hr, NK CAVTAT CAVTAT 
 fininfo.hr, NK "CAVTAT" CAVTAT 
  

Nogometni klubovi u Dubrovačko-neretvanskoj županiji 
Bivši hrvatski nogometni klubovi
Cavtat